

Persone 
Andrea Bontempi (1326-1390) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
Fabrizio Bontempi (1966) – ex ciclista su strada e dirigente sportivo italiano
Giorgio Bontempi (1926) – giornalista e regista italiano
Giovanni Andrea Angelini Bontempi (1624-1705) – compositore italiano
Guido Bontempi (1960) – ciclista italiano
Pier Carlo Bontempi (1954) – architetto italiano
Piergiorgio Bontempi (1968) – ex pilota motociclistico italiano 
Rinaldo Bontempi (1944-2007) – politico italiano
Sebastiano Bontempi (1972) – fotografo e regista di videoclip italiano.
Teresina Bontempi (1883-1968) – giornalista e scrittrice svizzera

Altro 
 Bontempi – azienda italiana produttrice di strumenti musicali